Matthias steht für

 Matthias, männlicher Vorname
 ein Familienname, siehe Matthias (Familienname)
 einen Apostel, siehe Matthias (Apostel)

Bauwerke
 Benediktinerabtei St. Matthias, Benediktinerkloster in Trier
 Kirche der ungarischen Hauptstadt Budapest, siehe Matthiaskirche (Budapest)
 Kirche in Hohenbudberg am Rhein, einem Stadtteil von Krefeld, siehe St. Matthias (Hohenbudberg)
 Kirche im Oberbergischen Kreis, siehe St. Matthias (Hackenberg)
 Kirche in Berlin-Schöneberg, siehe St. Matthias (Berlin)
 einen Brunnen im Palastkomplex des Burgpalastes von Budapest, siehe Burgpalast#Brunnen
 Matthiaskapelle, Kapelle der Oberburg Kobern
 Matthiastor in der Prager Burg

Orte
 Stadtbezirk Matthias von Trier-Süd, Rheinland-Pfalz
 Matthiasland (Mátyásföld), Stadtteil in Budapest
 St.-Matthias-Inseln, Inselgruppe von acht Vulkaninseln im pazifischen Ozean
 Matias, eine der sieben Cagarras-Inseln

Sonstiges
 Matthias-Claudius-Schulen, Gesamtschule und Grundschule in Bochum-Weitmar
 Matthias-Film, gemeinnützige Medienvertriebsgesellschaft
 Matthias Lackas-Stiftung, finanziert Projekte der Krebsforschung
 Matthiasbruderschaft, Wallfahrtsgruppen nach Trier
 St. Matthias Waldram, älteste Einrichtung des Zweiten Bildungsweges in Bayern
 Mount Matthias, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Matheis, Mathes, Mathias, Mathies, Mathis, Matt, Matteis, Mattes, Mattheis, Matthes, Matthies, Matthis, Matti, Mattis
 : Matthew, Mathew, Mathews